Mecinilla puede referirse a:

Lugares 
En España
 Mecinilla, localidad del municipio de La Taha, en la provincia de Granada.
 Mecina Tedel o Mecinilla, localidad del municipio de Murtas, en la provincia de Granada.